Cet article présente le box-office des films d'animation produits par les studios Walt Disney Animation Studios, hors Pixar.

Avec plus de 10 milliards de dollars de recettes dans le monde depuis 1937, les films d'animations Disney ont une place de leader des box-offices des films d'animation depuis de nombreuses années.

La couleur  indique les films en cours de diffusion dans les salles.

La couleur  indique les films sortis pendant la pandémie de Covid-19.

Box-office mondial

Box-office États-Unis et Canada

Box office en France 
Avec plus de 200 millions d'entrées en France, en plus d'une centaine de films, Disney est le champion des entrées en France. Voici une liste des plus grands succès Disney en France (majoritairement composée de classiques Disney). Cette liste cumule le total d'entrées après plusieurs rediffusion notamment. La plupart des films Disney ont passé le million d'entrées, et ont suscité des engouements sans précédent, et de multiples records de fréquentations.

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Liste des longs métrages d'animation produits par les Studios Disney
 Box-office des films en prises de vues réelles produits par les Studios Disney
 Walt Disney Pictures
 Box-office français des films d'animation
 Box-office des films d'animation DreamWorks
 Box-office des films d'animation Pixar
 Box-office des films d'animation Blue Sky Studios
 Box-office des films d'animation des studios Ghibli

Disney
Studio d'animation Disney